Rams steht für:

 Ramskopf, die konvexe Kopfpartie eines Säugetieres
 Ramsch (Kartenspiel), eine Spielvariante bei Skat und Schafskopf und eigenständiges Kartenspiel
 Colorado State Rams, die College-Football-Mannschaft der Colorado State University
 Los Angeles Rams, NFL-Football-Mannschaft
 Istanbul Rams, American-Football-Mannschaft in der European League of Football
 internationaler Titel des isländischen Films Sture Böcke aus dem Jahr 2015

Orte:
 Rams (Adelmannsfelden), Siedlungsplatz beim Weiler Bühler der Gemeinde Adelmannsfelden, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Rams (Gemeinde Kirchberg am Wechsel), Ortsteil der Katastralgemeinde Kranichberg in der Gemeinde Kirchberg am Wechsel, Niederösterreich

Rams ist der Familienname folgender Personen:
 Dieter Rams (* 1932), deutscher Industriedesigner
 Richard Rams (1665–1740), englisch-russischer Schiffbauer

RAMS steht für:
 RAMS (Reliability – Availability – Maintainability – Safety), Zuverlässigkeitsfaktoren technischer Systeme

Siehe auch:
 Ramms

Abkürzung